Slovo Oldenburg  může mít několik významů.

 Oldenburg – město v severním Německu resp. spolkové zemi Dolní Sasko; centrum bývalé země Oldenbursko.
 VfB Oldenburg – německý sportovní klub
 Oldenbursko – bývalá spolková země v severním Německu s hlavním městem Oldenburg
 Oldenburkové – panovnická dynastie odvozující název od místa původu, vládnoucí v Dánsku a Norsku a dříve Oldenbursku, Rusku, Řecku, Švédsku.
 Oldenburské hrabství – součást středověké Římské říše od 9. století do roku 1774
 Oldenburské vévodství – německý stát (1774–1814)
 Oldenburské velkovévodství – člen Německého spolku (1814–1918)
 Svobodný stát Oldenbursko – svobodný stát (Freistaat) v rámci Dolního Saska (1918–1946)

 Oldenburg in Hollstein – německé město ve Šlesvicku-Holštýnsku

 Claes Oldenburg (1929–2022) – švédsko-americký sochař, řazený k pop artu

 Oldenburg (jablko) – odrůda jablek
 Oldenburský kůň – teplokrevné německé plemeno

Externí odkazy